Brendan Casey può riferirsi a:
Brendan Casey (1996-vivente), nuotatore statunitense;
Brendan Casey, velista australiano;